La désignation de Bayer Gamma Caeli (γ Cae, γ Caeli) est partagée par deux systèmes stellaires de la constellation du Burin :
 γ1 Caeli
 γ2 Caeli

Elles sont séparées de 0,22° sur le ciel.

Caeli, Gamma
Constellation du Burin
Homonymie stellaire